Poellath steht für

 die 1778 begründete Carl Poellath Münz- und Prägewerk Schrobenhausen

Poellath ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph von Poellath (1789–1857), bayerischer Generalmajor
 Karl Poellath (Ingenieur) (1857–1904), bayerischer Ingenieur und für Gewerbeaufsicht zuständiger Ministerialrat

Siehe auch:

 Pöllath
 Pöllat